Константин (Софија, 17. јул 1976) бугарски је поп-фолк певач.

Дискографија

Албуми 
 Черна роза (1999)
 Върни се (2001)
 Като сън (2003)
 Червило (2004)
 Обади ми се (2006)
 Hits Mp3 (2007)
 Константин (2010)
 Докато сърцето бие (2016)

Видеографија

Тв верзије

Фолклорни спотови​ 

Софијци
Рођени 1976.
Бугарски певачи
Поп-фолк певачи